Aristoteles Onassis (1906-1975), een Griekse reder en oprichter van de nationale Griekse luchtvaartmaatschappij
Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994), een Amerikaanse first lady en nadien echtgenote van Aristoteles Onassis
Christina Onassis (1950-1988), de dochter van Aristoteles Onassis
Athina Onassis de Miranda (1985-....), de dochter van Christina Onassis en dus kleindochter van Aristoteles Onassis
Alexander S. Onassis Foundation, een stichting opgericht door Aristoteles Onassis